Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2012/13.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2012/13 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2012/13 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2012/13 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2012/13 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2012/13 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund.

Kader

Karlsruher SC 

Cheftrainer: Markus Kauczinski

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Stefan Krämer

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Claus-Dieter Wollitz (1-37), Alexander Ukrow (Interimstrainer am 38. Spieltag)

Preußen Münster 

Cheftrainer:  Pavel Dotchev

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Gerd Schädlich

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer: Peter Vollmann

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer:  Georgi Donkow

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Claus Schromm

Hallescher FC 

Cheftrainer: Sven Köhler

1. FC Saarbrücken 

Cheftrainer: Jürgen Luginger

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (1–8), Marc Fascher (9–38)

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Stefan Emmerling (1–6), Christian Preußer (Interimstrainer vom 7. bis zum 8. Spieltag), Alois Schwartz (9–38)

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Kramny

Kickers Offenbach 

Cheftrainer:  (1–21), Rico Schmitt (22–38)

Borussia Dortmund II 

Cheftrainer:

Stuttgarter Kickers 

Cheftrainer: Dirk Schuster (1–18), Guido Buchwald (Interimstrainer vom 19. bis zum 22. Spieltag), Gerd Dais (23–32),  Massimo Morales (33–38)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Kosta Runjaic (1–8), Jürgen Seeberger (9–22), Dirk Schuster (23–38)

SV Babelsberg 03 

Cheftrainer: Christian Benbennek (1–32),  Almedin Civa (Interimstrainer vom 33. bis zum 35. Spieltag), Dieter Timme (36–38)

Alemannia Aachen 

Cheftrainer: Ralf Aussem (1–8),  (9–38)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2012/13
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2012/13

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2012/13
3. Fußball-Liga 2012/13
Kaderliste
3. Fußball-Liga